Il singolare del torneo di tennis Fergana Challenger 2007, facente parte della categoria ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Antony Dupuis che ha battuto in finale Pavel Chekhov 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Lu Yen-Hsun (primo turno)
 Wang Yeu-tzuoo (semifinali)
 Gouichi Motomura (primo turno)
 Gō Soeda (primo turno)

 Stéphane Bohli (primo turno)
 Mikhail Ledovskikh (secondo turno)
 Ti Chen (secondo turno)
 Lukáš Rosol (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fergana Challenger 2007